Pearsonville est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Pearsonville, localité du comté de Kings au Nouveau-Brunswick

Pearsonville, localité du comté d'Inyo en Californie

Voir aussi

Homonymie de toponyme